BTH steht für:
 Acibenzolar-S-methyl, chemische Verbindung, die als Fungizid verwendet wird
 Bis(tetrazolyl)-hydrazin, chemische Verbindung, die als Sprengstoff verwendet wird
 Technische Hochschule Blekinge, staatliche schwedische Hochschule
 British Thomson-Houston, britisches Maschinenbauunternehmen mit Sitz in Rugby (Warwickshire)
 Black Tar Heroin, freie Grundform von Heroin, die klebrig wie Teer oder hart wie Kohle ist

BTh bzw. B.Th. steht für:
 Bachelor of Theology, akademischer Grad des Studiengangs Theologie

bth steht für:
 Biatah (ISO-639-3-Code), eine der Land-Dayak-Sprachen der Bidayuh auf der Insel Borneo

Abkürzung